J35 peut faire référence à :
 Allison J35, un turboréacteur américain produit par Allison Engine Company ;
 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes, d'après la classification internationale des maladies ;
 Orthobicoupole hexagonale allongée (J35), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres